Brazi se poate referi la:

 Brazi, Hunedoara, sat în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara
 Comuna Brazi, comună în județul Prahova
 Brazii de Sus, Prahova, reședința comunei Brazi
 Brazii de Jos, Prahova, sat în comuna Brazi, Prahova

 Mănăstirea Brazi, mănăstire ortodoxă, situată în Panciu, Vrancea.

Vezi și 
 Brad (dezambiguizare)

Toponime românești